

Hydronyme 
 La Yazoo est une rivière de l'État du Mississippi, affluent du fleuve Mississippi.

Toponyme 

 Yazoo City est une ville du comté de Yazoo du Mississippi, aux États-Unis nommé d'après la rivière.

Divers 
 Yazoo était un duo de new wave britannique.
 Les Yazoo étaient une tribu amérindienne vivant dans la région.
Homonymie d'hydronyme